Osoby o tym nazwisku:
 Germán Colmenares – wenezuelski zapaśnik
 Grecia Colmenares – wenezuelska aktorka
 Jesús Tomás Zárraga Colmenares – rzymskokatolicki duchowny